La saison 2000-2001 de la Ligue américaine de hockey est la  de la ligue. Une nouvelle fois les divisions de la ligue sont modifiées avec la division Atlantique qui prend le nom de division Canadienne et la division Empire qui prend celui de division Sud.

Les vingt équipes jouent quatre-vingt matchs chacune au cours de la saison régulière à l'issue de laquelle les IceCats de Worcester remportent le titre de champion. Les Flames de Saint-Jean remportent la première coupe Calder de leur histoire.

Changements de franchise 
 Les Admirals de Norfolk sont une nouvelle franchise de la LAH et rejoignent la division Sud.
 Les Lock Monsters de Lowell quittent la division Atlantique pour rejoindre la division de la Nouvelle-Angleterre.
 Les Bulldogs de Hamilton quittent la division Empire et rejoignent la division Canadienne.
 Les River Rats d'Albany, les Americans de Rochester, le Crunch de Syracuse et les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton quittent la division Empire et rejoignent la division Mid-Atlantic.
 Les Mighty Ducks de Cincinnati, les Thoroughblades du Kentucky et les Panthers de Louisville quittent la division Mid-Atlantic et rejoignent la division Empire.

Saison régulière 
Les huit meilleures équipes de chaque association sont qualifiées pour les séries.

Classement

Meilleurs pointeurs

Match des étoiles 
Le  Match des étoiles de la LAH a eu lieu les 14 et 15 janvier 2001 dans la patinoire Wachovia Arena at Casey Plaza à Wilkes-Barre en Pennsylvanie. L'équipe du Canada bat l'équipe associée des américains et du reste du monde sur le score de  à 10 mais les américains et le reste du monde gagnent le concours d'habiletés 16 à 8.

Séries éliminatoires 
Les huit meilleures équipes de chaque association sont qualifiées mais les séries sont organisées par division. Quand une division qualifie cinq équipes, la cinquième est reversée dans la partie de tableau de l'autre division de la même association. Pour cette saison, Portland, cinquième équipe qualifiée de la division Nouvelle-Angleterre, dispute les séries dans la partie de tableau de la division Canadienne ; Hershey, cinquième équipe qualifiée de la division Mid-Atlantic, dispute les séries dans la partie de tableau de la division Sud.

Les quarts-de-finale d'association se disputent au meilleur des cinq matchs. Les tours suivants se jouent au meilleur des sept matchs.

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Références 

LAH
LAH
Saison de la LAH